GUW est un sigle qui peut désigner :
 , l'organisme national régissant le golf amateur au Pays de Galles, responsable de l'administration des systèmes d'évaluation des handicaps et des parcours au Pays de Galles.

GUW est un code qui peut désigner :
 Aéroport international d'Atyraou, un aéroport situé à 8 km de la ville d'Atyraou, au Kazakhstan, selon le code AITA des aéroports.

guw est un code qui peut désigner :
 goun-gbe, la langue parlée par les Goun au Bénin et Nigeria, selon les code ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports
Code